Friese se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Friese
 C. Friese